Лютне́-Юкселу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 18 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 246 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 595,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лютне-Юкселу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лютне-Юкселу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр